First National Bank and Trust Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First National Bank and Trust Building (Lima, Ohio), NRHP-ID: 82001351
 First National Bank and Trust Building (Bryan, Texas), NRHP-ID: 87001618

Siehe auch:
 First National Bank and Trust Company Building